Индийские институты менеджмента (Индийские институты управления; ; IIM) — группа из 13 учебных заведений бизнес-образования в Индии. Создание Индийских институтов менеджмента было инициировано Джавахарлалом Неру, первым премьер-министром Индии, на основе рекомендации Комиссии по планированию.

Институты

См. также 

 Индийские институты технологий

Примечания 

Высшие учебные заведения Индии